Climie Fisher (Кла́йми Фи́шер) — британская музыкальная группа, дуэт Саймона Клайми (вокал) и Роба Фишер (клавишные).

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, группа была частью теперь забытого «Британского вторжения» конца 1980-х годов, когда такие британские группы, как «Johnny Hates Jazz», «Waterfront» и «Curiosity Killed the Cat» пытались «заманить американскую публику отполированной амальгамой голубоглазого соула и лёгкого фанка».

До «Climie Fisher» Фишер был участником другого дуэта — «Naked Eyes». Клайми и Фишер же встретились на сессионных записях в Abbey Road Studios в Англии. Вместе посетовав на плохое качество современной поп-музыки, они решили работать вместе.

Наняв продюсеров, они стали работать над песнями. С несколькими песнями, в том числе двумя из их самых больших будущих хитов —  и «Rise to the Occasion» — Клайми и Фишер попросили им помочь ветерана сочинительства песен .

Самая известная песня дуэта в Америке — «Love Changes (Everything)». В Великобритании она достигла второго места в чартах.

Группа разошлась после второго альбома,  (вышел в 1989 году).

25 августа 1999 года Фишера не стало. Ему было 39 лет. (По другим данным, 42 года.)

Клайми же, например, продюсировал значительную часть альбома Эрика Клаптона Pilgrim, а также был сопродюсером альбома Клаптона и Би Би Кинга Riding with the King и альбома Клаптона Reptile.

Состав 
  () (род. 7 апреля 1957)
  () (5 ноября 1956 — 25 августа 1999, 42 года) (по данным AllMusic, 39 лет)

Дискография 
 См. «Climie Fisher § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Climie Fisher на сайте AllMusic
 Дискография на сайте Discogs
 Примеры песен
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1990 году
Поп-группы Великобритании
Музыкальные дуэты